El título «ojitos hechiceros» puede hacer referencia a:
 Ojitos hechiceros, canción de género cumbia, escrita por Mariano Valencia.
 Ojitos hechiceros, telenovela peruana homónima de la canción anterior producida por Michelle Alexander para América Televisión.